Anselm von Nagoldgau ist der Name folgender Personen:

 Anselm der Ältere (Nagoldgau), Graf im Nagoldgau (um 966)
 Anselm der Jüngere (Nagoldgau), Graf im Nagoldgau († 25. Dezember um 1087)